Эдвин Рубен Хокинс (19 августа 1943 — 15 января 2018) — американский евангельский , пианист, хормейстер, композитор и аранжировщик. Наибольшую известность принесла ему аранжировка песни «Oh Happy Day», включённая в список «Песни века».

Биография 
Хокинс родился в Окленде, штат Калифорния, 19 августа 1943 года. В возрасте семи лет он уже играл на фортепиано, выступая вместе с семейным ансамблем.

Вместе с Бетти Уотсон в мае 1967 года он был соучредителем молодёжного хора Церкви Бога во Христе в Северной Калифорнии. Этот коллектив, состоявший из примерно 50 исполнителей, записал свой первый альбом под названием «Давайте войдем в Дом Господень» в Эфесской церкви Бога во Христе в Беркли.

При создании своего главного хита Хокинс использовал английский церковный гимн середины XVIII века «O Happy Day, That Fixed My Choice» и мелодию середины XIX века, принадлежащую британскому органисту . Записанный в 1967 году кавер вошел в дебютную пластинку Let Us Go Into the House of the Lord музыкального коллектива Edwin Hawkins Singers. Композиция приобрела огромную популярность в США, Франции, Германии и Великобритании. Трек принес исполнителю музыкальную премию «Грэмми» и стал одной из самых популярных песен в жанре госпел.

Хокинс умер от рака поджелудочной железы 15 января 2018 года в своем доме в Плезантоне, штат Калифорния, в возрасте 74 лет.

За свою карьеру Эдвин Хокинс выпустил более 30 альбомов.

Дискография

Альбомы 
 1968: Let Us Go into the House of the Lord
 1969: He’s A Friend Of Mine
 1969: Oh Happy Day (Buddah Records re-issue of previous 1968 LP)
 1969: Jesus, Lover of My Soul
 1969: Hebrew Boys
 1969: Lord Don’t Move That Mountain
 1969: Ain’t It Like Him
 1970: Live at the Concertgebouw in Amsterdam
 1970: Candles in the Rain with Melanie Safka
 1970: Pray For Peace
 1970: More Happy Days
 1971: Try the Real Thing
 1969: Peace Is Blowin' In The Wind
 1971: Children Get Together
 1972: I’d Like To Teach the World To Sing
 1973: New World
 1976: Wonderful
 1977: The Comforter
 1977: Edwin Hawkins Presents the Matthews Sisters
 1979: Edwin Hawkins Live at the Symphony
 1981: Edwin Hawkins Live with the Oakland Symphony Orchestra
 1982: Imagine Heaven
 1982: Edwin Hawkins Live with the Oakland Symphony Orchestra & The Love Center Choir Volume II
 1983: Edwin Hawkins presents The Music and Arts Seminar Mass Choir
 1984: Angels Will Be Singing with the Music and Arts Seminar Mass Choir
 1985: Have Mercy with the Music and Arts Seminar Mass Choir
 1987: Give Us Peace with the Music and Arts Seminar Mass Choir
 1988: People in Need with Tramaine Hawkins and the Edwin Hawkins Singers to benefit Homeless USA
 1988: That Name with the Music and Arts Seminar Mass Choir
 1990: Face to Face
 1994: Kings and Kingdoms with the Music and Arts Seminar Mass Choir
 1995: Anything is Possible
 1998: Love Is the Only Way

Награды 
Эдвин Хокинс выиграл четыре премии «Грэмми» в номинации за лучшее соул-госпел исполнение (Grammy Award for Best Soul Gospel Performance)

 1970: Лучшее соул-госпел исполнение — «Oh Happy Day», performed by the Edwin Hawkins Singers
 1971: Лучшее соул-госпел исполнение — «Every Man Wants to Be Free», performed by the Edwin Hawkins Singers
 1977: Лучшее соул-госпел исполнение, Contemporary — «Wonderful!»
 1993: Лучшее соул-госпел исполнение — choir director on Edwin Hawkins Music & Arts Seminar Mass Choir — Recorded Live in Los Angeles, performed by the Music & Arts Seminar Mass Choir

В 2007 году Хокинс был включен в Зал славы христианской музыки; он присутствовал на официальной церемонии награждения в 2009 году.

Примечания

Ссылки 

Пианисты США